Kurbanow oder Kurbanov ist der Familienname folgender Personen:

 Dschachan Kurbanow (* 1986), tadschikischer Boxer
 Garun Kurbanow († 2011), dagestanischer Politiker
 Letschi Alchasurowitsch Kurbanow (* 1978), tschetschenischer bzw. russischer Kampfsportler
 Nikita Alexandrowitsch Kurbanow (* 1986), russischer Basketballspieler
 Riswan Danijalowitsch Kurbanow (* 1961), russischer Politiker
 Ruslan Kurbanov (* 1993), usbekischer Dreispringer 
 Ruslan Wjatscheslawowitsch Kurbanow (* 1976), russischer Politikwissenschaftler